Russian River peut désigner deux rivières américaines:

 La Russian River d'Alaska.
 La Russian River de Californie.

Homonymie de toponyme